Laboratório Fantasma é uma gravadora musical brasileira.

História
O início da gravadora se deu por 2008 com o lançamento do single Triunfo do rapper Emicida, ainda usando o nome de "Na Humilde Crew", com a produção de Felipe Vassão. Com uma venda de cerca de 700 cópias, poucos meses depois aconteceu o lançamento da mixtape Pra quem já Mordeu um Cachorro por Comida, até que eu Cheguei Longe..., do mesmo artista, onde foram vendidas 3 mil cópias pelo preço de R$ 2.00.
Em 2009, veio o single Besouro (janeiro de 2010), o EP Sua Mina Ouve Meu Rep Tamém (fevereiro), o single Emicídio (agosto) e a mixtape Emicídio (setembro).

Em outubro de 2010 será lançado o trabalho do rapper A.X.L., intitulada Caos Pessoal.

Em 2012 será lançado o novo trabalho do Rael da Rima que terá entre os produtores a dupla Beatnick e K-Salaam.

Artistas
Emicida
Evandro Fióti
DJ Nyack
Rael da Rima
Ogi
A.X.L.
Drik Barbosa
Mão de Oito
Kamau

Ligações externas 

 Laboratório Fantasma no Instagram

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2008